Il singolare del torneo di tennis Pacific Coast Championships 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John McEnroe che ha battuto in finale Jimmy Connors 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (finale)
 John McEnroe (campione)
 Eliot Teltscher (semifinali)
 Sandy Mayer (semifinali)

 Johan Kriek (quarti di finale)
 Brian Teacher (quarti di finale)
 Chip Hooper (secondo turno)
 Mel Purcell (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pacific Coast Championships 1982